Villacarrillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villacarrillo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Villacarrillo (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar